Dieser Artikel behandelt die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2008 in Österreich und der Schweiz.

EM-Qualifikation 2008

Spiele 

Spielergebnisse

Aufgebot 

Bundestrainer Joachim Löw gab das vorläufige Aufgebot am 16. Mai 2008 auf der Zugspitze bekannt, aus dem am 28. Mai folgende drei Spieler gestrichen wurden: Marko Marin, Patrick Helmes und Jermaine Jones.

Spiele Deutschlands

Quartier der Mannschaft 
Die deutsche Nationalmannschaft bereitete sich zunächst ab dem 19. Mai 2008 für elf Tage im Arabella Golf Resort ‚Son Vida‘ in Palma auf die Europameisterschaft vor. In den ersten vier Tagen waren die Familien der Spieler eingeladen, wie es bereits vor der WM 2006 der Fall war, als die engsten Angehörigen mit auf Sardinien waren. Die Trainingseinheiten während der Vorbereitung fanden wie schon vor der Europameisterschaft 2000 im Stadion Son Moix von RCD Mallorca statt.

Nach dem Trainingslager auf Mallorca bezog die Mannschaft am 30. Mai 2008 ihr EM-Quartier im Fünf-Sterne-Hotel Giardino Relais & Chateaux im schweizerischen Ascona. Trainingsgelände während der EM war das Centro Sportivo im nahegelegenen Tenero.

Vorbereitungsspiele 
Vor Beginn des Europameisterschaftsturniers bestritt die Nationalmannschaft zwei Testspiele, gegen Belarus am 27. Mai und gegen Serbien am 31. Mai 2008. Gegen Belarus kam das Team in Kaiserslautern über ein 2:2 nicht hinaus. Die Tore erzielten für Deutschland Miroslav Klose und Uladsimir Karyzka per Eigentor und für Belarus Wital Bulyha (2). Im zweiten Vorbereitungsspiel gegen Serbien tat man sich anfänglich schwer, kam aber nach einem Rückstand zur Halbzeit durch Tore von Oliver Neuville und Michael Ballack zu einem Sieg (2:1).

Europameisterschafts-Endrunde

Details siehe Fußball-Europameisterschaft 2008/Gruppe B und Fußball-Europameisterschaft 2008/Finalrunde

Vorrunde

Viertelfinale

Halbfinale

Finale 

Deutschland
2008